Український легіон — спільна назва українських військових та патріотичних організацій.

Сучасні
 «Український Легіон» — українська громадська організація патріотичного профілю, створена 2014 року.

Історичні
 Український легіон самооборони (Волинський легіон/курінь, 31-й батальйон СД, Рейдуючий відділ (загін), батальйон «Волинь») — військове формування у складі збройних сил Третього рейху у роки Другої світової війни, що діяло у 1943—1945 роках.
 Український легіон у Хорватії () — добровольче військове формування у складі Незалежної держави Хорватії, що існувало під час Другої світової війни.
 Військові відділи націоналістів (також неофіційно «Український легіон») — військове формування під командуванням Романа Сушка у складі Вермахту в 1939 році, створене з українських добровольців.